Klasse C steht für:

 Klasse C, Bodentyp nach deutscher Systematik, siehe Bodentyp #Klasse C – Terrae calcis
 Klasse C, Flare-Klasse, siehe Sonneneruption #Allgemeines
 Klasse C, Netzklasse, siehe Netzklasse #Übersicht der Netzklassen
 SAR-Klasse C, Lokomotivenbaureihe der South African Railways, siehe NGR K and S
 U-Boot-Klasse C, britische U-Boot-Klasse

Fahrzeug- und Fahrerlaubnisklassen:
 Klasse C, EG-Fahrzeugklasse, siehe EG-Fahrzeugklasse #Klasse C
 Klasse C, Fahrerlaubnisklasse in der EU, siehe Führerschein (EU-Recht) #Führerscheinklassen
 Klasse C, Fahrerlaubnisklasse in der DDR, siehe Führerschein und Fahrerlaubnis (Deutschland) #Fahrerlaubnisklassen in der DDR

Siehe auch:
 C-Klasse (Begriffsklärung)
 Baureihe C (Begriffsklärung)
 Modell C (Begriffsklärung)
 Serie C (Begriffsklärung)
 Typ C (Begriffsklärung)